Аштара́к (, переводится как башня) — город в Армении, административный центр Арагацотнской области.

География 
Расположен на правом, высоком берегу реки Касах в 20 км к северо-западу от Еревана. Город лежит на пересечении дорог, соединяющих три крупнейших города страны — Ереван, Гюмри и Ванадзор.

В 2 км северо-восточнее Аштарака расположен научный городок Гитаван. У города есть договор о сотрудничестве с городом Пон-Сент-Мари (Франция).

История 
Аштарак имеет тысячелетнюю историю. Об этом свидетельствуют статуи бронзового века, поселения, гробницы и другие памятники. В армянских источниках город упоминается с IX века. В древности он входил в регион Айрарат и  Великой Армении.

Между XI и XV веками весь регион Арагацотн вместе с остальными историческими территориями Армении пострадал от вторжений сельджуков, монголов, Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу.

В 1555 году Аштарак перешёл под власть персов и пострадал от разрушительных последствий турецко-персидских войн XVI-XVII веков. Жители города не были в числе армянских переселенцев на территорию Персии в 1604—1605 гг. (см. Великий сургун).

В 1760-1770 годах на Аштарак несколько раз нападали лезгины.

Во время Русско-персидских войн 1804-1813 и 1826-1828 годов жители Аштарака поддерживали русские войска.

С 1930 по 1995 год Аштарак был центром Аштаракского района. В этот период в 1963 году Аштарак получил статус города.

В 1985 году в городе был основан футбольный клуб «Олимпия», который со временем стал один из лидеров армянской Премьер-лиги. В 2007 году клуб передислоцировался в Ереван и с того времени базируется там.

После обретения Арменией независимости в 1991 году Аштарак стал центром вновь образованной области Арагацотн в результате реформы территориального управления 1995 года.

В наши дни Аштарак «перешагнул» на другой — левый берег реки, через ущелье был перекинут новый красивый мост. Раньше использовался старый трёхарочный мост, расположенный выше по течению реки. Он был построен в XIII веке и реконструирован в XVII веке. Сейчас по этому мосту движение почти прекратилось, и он интересен лишь как исторический памятник. На левобережном плато раскинулись корпуса Института радиофизики НАНА. В городе имеется Дом-музей писателя Перча Прошяна, красивый родник-памятник в честь героев Великой Отечественной войны и ряд старинных архитектурных сооружений.

Население 
По материалам сельско-хозяйственной переписи населения 1922 года по Армении, в городе число армян составляло 5120 человек и езидов — 47. Всего — 5167 человек..

Исторические памятники и достопримечательности 
Из исторических памятников Аштарака наиболее достопримечательными являются церкви Циранавор, Кармравор, Маринэ. Циранавор («Оранжевая») датируется V веком; она стоит на скалистом берегу реки Касах, в полуразрушенном состоянии; от окончательной гибели её предохраняют каменные подпорки с трёх сторон. Церковь представляет базиличное сооружение, внутри разделенное колоннами на три нефа. Снаружи она была обведена двумя кольцами стен; следовательно, она одновременно служила и в качестве крепости. Поэтому Циранавор назывался также Покаберд («Крепость Пока»). В северо-западной части Аштарака стоит сравнительно молодая церковь Маринэ. Её возвели в 1821 году, а в 1836 году. надстроили колокольню. На южном фасаде сохранились солнечные часы. Большой интерес представляет церковь Кармравор («Красная») постройки VII века. Это единственный в Армении памятник, черепичная кровля которого уцелела до наших дней. Черепица была накрепко вдавлена в известковый раствор и прибита гвоздями. По периметру стен снаружи высечена надпись, в которой говорится о жителях села, чьими средствами создана часовня, о трудностях прокладки оросительного канала. Внутри здания царит полумрак: посетитель с трудом разглядывает полуколонны по стенам и арки, на которых покоится восьмигранный барабан, увенчанный куполом. Декоративных украшений очень мало, но тем не менее Кармравор оставляет неизгладимое впечатление.

В городе сохранилось множество древних построек:
 Церкви Циранавор (V век, ), Кармравор (VII век, ), Спитакавор (V—VI века., ).
 Церковь Св. Саркиса (XII век)
 Церковь Св. Марине (1271)
 Мост через реку Касах (1664), рядом с которым сохранились остатки более старого моста.
 Кладбище с хачкарами (XVI—XVIII века)
С конца XVIII века на смену низким деревенским постройкам приходят 1—2 этажные строения.

Экономика 
Город ориентирован на переработку сельскохозяйственного сырья, главным образом винограда, на базе которого работает винный завод, производящий креплёные вина типа «херес».

Известные уроженцы 
Аштарак — родина одного из классиков армянской литературы Перча Прошяна (1837—1907), описавшего жизнь и быт армянской деревни. Его романы: «Сос и Вардитер», «Из-за хлеба», «Унон», «Шаэн», «Начало родов» широко популярны и переведены на другие языки. Также в Аштараке появились на свет писатель Вардкес Петросян, поэты Смбат Шаазиз и Геворг Эмин, Нерсес Аштаракеци католикос всех армян.

В Аштараке родились известные учёные-академики — биолог Норайр Сисакян и лингвист Григорий Капанцян.

Города-побратимы 
  Альфорвилль (Франция) с 1993 года

См. также 
 Список городов Армении

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Фотоальбом Аштарака
 Видеоклип Рубена Ахвердяна «Мой маленький город», посвящённый Аштараку

Аштарак